Tonin (Cephalorhynchus) – rodzaj ssaka z rodziny delfinowatych (Delphinidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące we wszystkich oceanach świata.

Morfologia 
Długość ciała 144–180 cm; masa ciała 50–86 kg

Systematyka

Etymologia 
 Cephalorhynchus:  kephalē „głowa”; ῥυγχος rhunkhos „pysk”.
 Eutropia: gr. ευ eu „ładny, dobry”; τρόπις tropis, τρόπιδoς tropidos „kil, linia grzbietowa”. Gatunek typowy: Delphinus eutropia .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Cephalorhynchus heavisidii  – tonin afrykański
 Cephalorhynchus hectori  – tonin nowozelandzki
 Cephalorhynchus commersonii  – tonin czarnogłowy
 Cephalorhynchus eutropia  – tonin chilijski

Przypisy

Bibliografia 
 

Delfinowate